Ро́берт Пих (; 12 ноября 1988, Свидник, Чехословакия) — словацкий футболист, нападающий клуба «Легия».

Биография 

Роберт начал играть в футбол в возрасте 6 лет, когда был отдан в футбольную школу ФК «Тесла Стропков». Там он играл до 2007 года. Следующий сезон отыграл в пражской «Славии».

Первый профессиональный контракт игрок подписал с ФК «Подбрезова», в составе которого сыграл 12 матчей и забил 7 голов. Следующий сезон Пих провёл в банско-бистрицкой «Дукле». В январе 2011 года подписал контракт с «Жилиной» на три с половиной года.

Провёл 1 матч в составе молодёжной сборной Словакии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Жилины»
 
 
 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Железиарне»
Игроки ФК «Дукла» Банска-Бистрица
Игроки ФК «Жилина»
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»